Атаманчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Атаманчук Андрій Вікторович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Атаманчук Василь Іванович (1901–1962) — вояк УГА, бойовик Летючої Бригади УВО
 Атаманчук Володимир Борисович (1961, Київ) — український скульптор.
 Атаманчук Григорій Климентійович (1922–1994) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Атаманчук Іван Якович (1927—1949) — стрілець кущового проводу боївки «Калина».
 Атаманчук Олександр Олександрович (1990—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Атаманчук Орест Богданович (1971) — український футболіст, нападник.
 Атаманчук Петро Сергійович (1939) — доктор педагогічних наук (2000), професор (2003), заслужений працівник освіти України (2003).
 Атаманчук Роман Віталійович-«Добрий» (1992—2014) — військовик ЗСУ, ДУК, учасник російсько-української війни.
 Атаманчук Лариса Василівна (1964) — український музикант, педагог, член Національної Спілки кобзарів України.
 Атаманчук Михайло (1927—1945) — стрілець боївки.

Українські прізвища